Железнодорожный транспорт Мадагаскара — сеть железных дорог на Мадагаскаре. Общая протяженность 850 км, ширина колеи 1000 мм. Состоит из двух изолированных линий, северной — TCE, находящийся в концессионном управлении компанией Madarail, и южной Fianarantsoa-Côte-Est railway — FCE. Впрочем по понятным причинам обе линии не имеют интеграции с другими железнодорожными сетями.

История 

Строительство первой железной дороги на Мадагаскаре было начато в 1901 г. и завершено в 1909 г. Ветка соединила между собой Танатаве и Брикавиль. В 1904 г. началось строительство железной дороги между Антананариву и Анцирабе. В 1915 г. обе линии были объединены в общую сеть — TCE, связавшую Антананариву и Восточное побережье Мадагаскара. Между 1926 и 1936 годом была построена южная линия Фианаранцуа — Манакара. В 1944 г. была создана компания для управления всей сетью железных дорог — REGIE GENERALE DES CHEMINS DE FER D’OUTRE MER, в 1951 г. сменившая своё название на REGIE DES CHEMINS DE FER DE MADAGASCAR (RCFM). В 1974 г. компания была национализирована. В 90-х была принята программа приватизации железных дорог. Так, северная линия железных дорог, ТСЕ, была передана в концессионное управление вновь созданной компании Madarail, которая сама в свою очередь является дочерней компанией южноафриканской транспортной корпорации Comazar. В 2008 г. бельгийский оператор VECTURIS приобрел большинство акций Madarail.

Инфраструктура 

 Общая протяженность — 850 км.
 Колея — 1000 мм.
Железные дороги компании Madarail включают 673 км пути, 28 станций, 300 мостов и 35 тоннелей. Со времени передачи северной линии в концессионное управление компании Madarail было проведено значительно количество работ по модернизации инфраструктуры дороги. Так, из 298 станций линии 19 были полностью реконструированы, 5 вновь построены. Численность локомотивного парка компании Madarail — 17 тепловозов, количество вагонов — 260 ед.

Протяженность южной железнодорожной сети FCE — 177 км. Является одной из немногих (возможно единственной) железной дорогой в мире с регулярным пассажирским сообщением, где до сих пор используются рельсы, произведённые в XIX веке.

Станции 
На линии Антананариву — Туамасина существуют станции:

 Туамасина (морской порт);
 Brickaville;
 Ambila-Lemaitso;
 Andasibe;
 Мураманга (железнодорожный узел; связан железной дорогой с Антананариву, Туамасиной и Амбатундразакой);
 Manjakandriana;
 Антананариву (столица, главный железнодорожный узел).

Также существует ответвление на Анцирабе, ветка проходит через Амбатулампи и заканчивается через 12 километров после станции Анцирабе.

От Мураманги существует ответвление Мураманга — Амбатундразака:

 Мураманга;
 Morarano Gare;
 Amboasary Gare;
 Andaingo;
 Andilanatoby;
 Vohidiala;
 Manakambahiny;
 Амбатундразака.

На южной линии Фианаранцуа — Манакара (южная линия) основаны следующие станции:

 Манакара;
 Ambila;
 Mizilo;
 Antsaka;
 Sahasinaka;
 Fenomby;
 Mahabako;
 Ionilahy;
 Manampatrana или Ambinany-Manampatrana;
 Amboanjobe;
 Tolongoina;
 Madiorano;
 Andrambovato;
 Ranomena;
 Ampitambe;
 Sahambavy;
 Vohimasina;
 Фианаранцуа.

Движение поездов 
Существуют регулярные рейсы:
 Мураманга — Туамасина: время в пути от 9 часов 50 минут до 10 часов 35 минут;
 Мураманга — Амбатундразака: время в пути 6 часов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт компании Madarail
 Madagascar’s Railroad Gets a Second Chance
 Тепловозы Зульцер для Мадагаскара

Транспорт на Мадагаскаре
Мадагаскар
Мадагаскар
Изолированные железные дороги